Talamone  – frazione del comune italiano di Orbetello.
 Battaglia di Talamone  – battaglia combattuta nel 225 a.C. dai Romani e da un'alleanza di popolazioni celtiche.
 Frontone di Talamone  – frontone in terracotta risalente al 150 a.C.
 Golfo di Talamone  – golfo del Mar Tirreno situato nel territorio di Orbetello.
 Porto di Talamone  – porto della località di Talamone (comune di Orbetello).
 Sosta dei Mille a Talamone – evento della Spedizione dei Mille.
 Stazione di Talamone  – stazione ferroviaria situata a Fonteblanda (comune di Orbetello), in prossimità di Talamone.

Pagine correlate 
 Talamona (disambigua)
 Talamoni
 Telamone